Тартацька сільська рада — назва окремих адміністративно-територіальних утворень та органів місцевого самоврядування УРСР та України.

 Тартацька сільська рада — колишня сільська рада в Дзержинському районі Житомирської області, УРСР
 Тартацька сільська рада — колишня сільська рада в Чечельницькому районі Вінницької області, Україна